Сен-Готье́ () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Ле-Блан.

Код INSEE кантона — 3619. Всего в кантон Сен-Готье входят 8 коммун, из них главной коммуной является Сен-Готье.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 4 694 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Сен-Готье
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр